Le Divan du Monde est une salle de spectacle parisienne
 Le Divan du monde est un film canadien de Dominic Desjardins sorti en 2009 
 Le Divan du monde est un film documentaire de Swen de Pauw sorti en 2016